Пепенин:
 Пепенин, Зосима Алексеевич (1888—1937) — священник, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как священномученик в 2000 году для общецерковного почитания.
 Пепенин, Анатолий Сергеевич — депутат Мажилиса Парламента Казахстана пятого созыва